Hidegség, Hargita megyei falu
 Hidegvölgy, Maros megyei falu
 Hidegvölgy, marosvásárhelyi városrész